Nadine Labaki (née en 1974), actrice, réalisatrice et scénariste libanaise.
 Yolande Labaki (née en 1927), peintre de paysages libanaise.